Бюкинг - фамилия:

 Бюкинг, Ганс-Гюнтер (род. 1951) — немецкий кинооператор и режиссёр.
 Бюкинг, Хьюго (1851–1932) — немецкий геолог и минералог.

См. также 
 Букинг